

Арсенал (Киев)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря (Луганск)

Ильичёвец (Мариуполь)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Сталь (Алчевск)

Таврия (Симферополь)

Харьков

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Футбол от Дмитрия Трощия

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2006/2007